Сабыр — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сабыр — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Сабыр — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.